Akkad ou Agadé peut désigner :
 Akkad ou Agadé, une ville de l'ancienne Mésopotamie, capitale de l'empire d'Akkad ;
 Empire d'Akkad, un État qui domina la Mésopotamie de la fin du  au début du

Patronyme 

 Abbas Mahmoud Al-Akkad, un écrivain et philosophe égyptien ;
 , un militant LGBT syrien ;
 Moustapha Akkad (1930-2005), un producteur et réalisateur de film américain d'origine syrienne.